Компонент 5 системи комплементу () – білок, який кодується геном C5, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 676 амінокислот, а молекулярна маса — 188 305.

Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, альтернативний шлях активації комплементу, шлях активації комплементу, запальна відповідь, цитоліз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Система комплементу